Шмац () — фамилия. Известные носители:

 Шмац, Герхард (1929—2005) — немецкий альпинист и нотариус.
 Шмац, Ханнелора (1940—1979) — немецкая альпинистка. Стала первой женщиной и первым гражданином Германии, погибшей на верхних стенах Джомолунгмы.